La línea 714 es una línea suburbana del Sistema de Transporte Metropolitano, que une Montevideo y Canelones, específicamente la Terminal Baltasar Brum con El Pinar.

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo